Hieronymusconvent (Delft) - voormalig klooster in Delft
 Hieronymusconvent (Utrecht) - voormalig klooster in Utrecht